Ellinikí Radiofonía Tileórasi – grecki publiczny nadawca radiowo-telewizyjny
 Ente Radio Trieste – radio publiczne Wolnego Terytorium Triestu